Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 554 dans le monde.

 Route régionale 554 en Finlande
  dans certains départements, en France 
 Route nationale 554 en France